Скородумка — название нескольких географических объектов в России:

Населённые пункты:
 Скородумка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Скородумка — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Скородумка — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Скородумка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Ростиловское муниципальное образование.
 Скородумка — деревня в Грязовецком районе Вологодской области, Юровское муниципальное образование.
 Скородумка — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Скородумка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Скородумка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Скородумка — деревня в Бежецком районе Тверской области.

Реки:
 Скородумка — река в Тарбагатайском районе Бурятии, приток Куйтунки.
 Скородумка — река в Читинском районе Забайкальского края, приток Нарымки (притока Ингоды́).
 Скородумка — малая река в Первомайском районе Ярославской области, приток реки Соть.